Tapin – wieś w Polsce, w województwie podkarpackim
 Tapin – kabupaten w Indonezji, w prowincji Borneo Południowe